Требењице могу бити:

 Требењице (Литомјержице), град у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Требењице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република